

Населені пункти та їхні частини
 Рудно — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рудно — село в гміні Мілянув Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Рудно — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Рудно — село в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Рудно — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Рудно — село в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Рудно — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Рудно — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Рудно — село в гміні Борковіце Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Рудно — село в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства
 Рудно — село в гміні Рудзінець Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Рудно — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рудно — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Рудно — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Рудно — частина села Бесекеж-Навойови в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Рудно — частина села Ільковиці в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Рудно — колонія в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рудно — осада в гміні Тихово Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Рудно — лісова осада в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Рудно — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край.
 Рудно-над-Гроном

Примітки

Див. також 
 Рудне